Le nom ou l'adjectif balanin est issu du sanscrit   et  via le grec  et le latin .

Sciences et techniques

Biologie 
 On appelle balanins ou charançons des  insectes ravageurs de l'ordre des coléoptères, répartis principalement dans les familles Curculionidae et Dryophthoridae de la super-famille des Curculionoidea. Notamment :
 le balanin des châtaignes (ou balanin éléphant, Curculio elephas),
 le balanin des glands (ou balanin du chêne, Curculio glandium),
 le balanin des noisettes (Curculio nucum).

Toponyme et gentilé 
 L'adjectif balanin qualifie ce qui se rapporte à la Balagne, une région de la Haute-Corse, en France.
 Les habitants de la Balagne sont les Balanins.
 On surnomme « la Balanina » une portion de la route territoriale 30, en Haute-Corse.
 Le saut du Balanin est un ressaut du Tavignano, un fleuve côtier de la Haute-Corse.

Culture et société

Littérature 
 Trois prêtres balanins au cœur de la révolution corse, Bonfigliuolo Guelfucci, Erasmo Orticoni, Gregorio Salvini est un livre d’Évelyne Luciani, Louis Belgodere et Dominique Taddei, publié en 2006.

Notes et références